El término deportivo Juegos Olímpicos de la Juventud puede hacer referencia a:

 Juegos olímpicos de la juventud, evento multideportivo organizado por el COI, para deportistas de 14 a 18 años.
 Juegos olímpicos de la juventud de verano, evento multideportivo organizado por el COI, para los deportes de verano, para deportistas de 14 a 18 años.
 Juegos olímpicos de la juventud de invierno, evento multideportivo organizado por el COI, para los deportes de invierno, para deportistas de 14 a 18 años.